Принц Димитрије Карађорђевић (Булоњ Бијанкур, 18. јун 1958) српски је племић и предузетник. Он је оснивач, председник и креативни директор фирме накита „Предузеће Принц Димитрије“. Припада лози династије Карађорђевића, и син је Александра (Павловог) Карађорђевића.

Живот и каријера 
Принц Димитрије одрастао је у Версају, похађао је школе у Француској и Швајцарској. Дипломирао је на Универзитету у Паризу из области пословно право. У Њујорк је пресао 1983. године, где је започео своју каријеру на Вол Стриту, где је одлучио да се бави накитом. Добио је место у аукцијској кући Сотби, где временом постаје њен потпредседник. Током 15 година колико је провео у Сотбију постао је стручњак за гемологију. Покренуо је 1999. године своју линију накита, колекцију манжетни са драгим камењем, такође је дизајнирао накит за Бернеис Њујорк и Неиман Маркус. Године 2002. пресао је у Филипс де Пури и Лексембург са својом колекцијом накита, 2007. године постао је партнер са Тодом Морлијем и основао своју компанију Принц Димитрије, и отворио салон на Менхетну.

Уврштен је више пута у најпожељнијег нежењу из европских краљевских кућа, као и Кућу славних најбоље одевених људи на свету.

Породично стабло

Породица

Браћа и сестре

Брат по оцу

Одликовања и признања 
  Орден Карађорђеве звезде .
  Орден светих Маврикија и Лазара (Краљевска кућа Савој)

Референце 

Рођени 1958.
Карађорђевићи
Срби у Француској
Носиоци Карађорђеве звезде